Ю́хоть — имя собственное.

 Юхоть — река в Ярославской области России, правый приток Волги.
 Юхоть — посёлок в Мышкинском районе Ярославской области.